Kleonymos () ist der Name folgender Personen:

 Kleonymos (Athen), attischer Politiker 
 Kleonymos (Spartiate), Sohn von Sphodrias 
 Kleonymos (Agiade) (um 340 v. Chr.–nach 272 v. Chr.), spartanischer Feldherr
 Kleonymos (Phleius), Tyrann von Phleius 
 Kleonymos (Bildhauer), Bildhauer aus Samos

in der griechischen Mythologie:
 Kleon (Sohn des Pelops), als Namensvariante, siehe Pelops